Змагання з тенісу в жіночому парному розряді на літніх Олімпійських іграх 2008 у Пекіні проходили з 10 до 17 серпня в Олімпійському зеленому тенісному центрі. Грали на кортах з твердим покриттям DecoTurf. Чинними олімпійськими чемпіонками були Лі Тін і Сунь Тяньтянь, але 2007 року Лі завершила тенісну кар'єру. Сунь грала в парі з Пен Шуай, але в першому колі їх перемогли білоруски Ольга Говорцова і Дар'я Кустова.

Американки Серена Вільямс і Вінус Вільямс виграли золоті медалі, у фіналі перемігши іспанок Анабель Медіну Гаррігес і Вірхінію Руано Паскуаль з рахунком 6–2, 6–0. Бронзові медалі здобули китаянки Янь Цзи і Чжен Цзє, які перемогли сестер Альону і Катерину Бондаренко з України з рахунком 6–2, 6–2. Для сестер Вільямс це було друге золото в жіночому парному розряді.

Розклад

Сіяні пари

Сітка

Легенда 

 
 INV = Запрошення тристоронньої комісії
 IP = Квота ITF

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина 
{{16TeamBracket-Compact-Tennis3
| RD1= 1 коло
| RD2= 2 коло
| RD3=Чвертьфінали
| RD4=Півфінали

| RD1-seed01=6
| RD1-team01= 
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02= 
| RD1-team02=
| RD1-score02-1=3
| RD1-score02-2=2
| RD1-score02-3= 

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= 
| RD1-score03-1=77
| RD1-score03-2=77
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04= 
| RD1-team04=
| RD1-score04-1=61
| RD1-score04-2=63
| RD1-score04-3= 

| RD1-seed05= 
| RD1-team05=
| RD1-score05-1=4
| RD1-score05-2=4
| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06= 
| RD1-team06=
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3= 

| RD1-seed07= 
| RD1-team07=
| RD1-score07-1=62
| RD1-score07-2=77
| RD1-score07-3=5
| RD1-seed08=3
| RD1-team08= 
| RD1-score08-1=77
| RD1-score08-2=63
| RD1-score08-3=7

| RD1-seed09=7
| RD1-team09= 
| RD1-score09-1=2
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3=6
| RD1-seed10= 
| RD1-team10=
| RD1-score10-1=6
| RD1-score10-2=1
| RD1-score10-3=3

| RD1-seed11=IP
| RD1-team11=
| RD1-score11-1=3
| RD1-score11-2=2
| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12=IP
| RD1-team12= 
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3= 

| RD1-seed13= 
| RD1-team13=
| RD1-score13-1=6
| RD1-score13-2=6
| RD1-score13-3= 
| RD1-seed14=IP
| RD1-team14=
| RD1-score14-1=3
| RD1-score14-2=3
| RD1-score14-3= 

| RD1-seed15= 
| RD1-team15=
| RD1-score15-1=6
| RD1-score15-2=5
| RD1-score15-3=1
| RD1-seed16=2
| RD1-team16=
| RD1-score16-1=4
| RD1-score16-2=7
| RD1-score16-3=6

| RD2-seed01=6
| RD2-team01=
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02= 
| RD2-team02=
| RD2-score02-1=1
| RD2-score02-2=3
| RD2-score02-3= 

| RD2-seed03= 
| RD2-team03= 
| RD2-score03-1=77
| RD2-score03-2=1
| RD2-score03-3=8
| RD2-seed04=3
| RD2-team04=
| RD2-score04-1=61
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3=6

| RD2-seed05=7
| RD2-team05=
| RD2-score05-1=6
| RD2-score05-2=6
| RD2-score05-3= 
| RD2-seed06=IP
| RD2-team06=
| RD2-score06-1=2
| RD2-score06-2=3
| RD2-score06-3= 

| RD2-seed07= 
| RD2-team07=
| RD2-score07-1=5
| RD2-score07-2=2
| RD2-score07-3= 
| RD2-seed08=2
| RD2-team08=
| RD2-score08-1=7
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3= 

| RD3-seed01=6
| RD3-team01=

Посилання 
Draw

жіночий парний турнір
2008 у жіночому тенісі